Ligat ha’Al 2009/2010 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Toto) – 
była 11. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 22 sierpnia 2009 do 15 maja 2010 rozegrały w dwóch rundach 35 kolejek meczów. 
Sezon zakończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Ligat ha’Al. 
Obrońcą tytułu była drużyna Maccabi Hajfa.
Mistrzostwo po raz jedenasty w historii zdobyła drużyna Hapoel Tel Awiw.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa środkowa

Grupa spadkowa

Baraż o Ligat ha’Al 
Hapoel Ramat Gan wygrał 1:0 mecz z Hapoel Kefar Sawa z trzecią drużyną Liga Leumit (2009/2010) o miejsce w Ligat ha’Al (2010/2011).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Ligat ha’Al 2009/2010 - rsssf
 Ligat ha’Al 2009/2010 - kicker.de
 Israel Football Association

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2009 w Izraelu
2010 w Izraelu